Ian Brown (zeiler) (1954), Australisch zeiler
 Ian Brown (zanger) (1963), Amerikaans zanger
 Ian Brown (zwemmer) (1965), Australisch zwemmer
 Ian Brown (darter) Australisch darter
 Ian Brown (scenarioschrijver) senarioschrijver